Screamer steht für:

 Bleifuss, Computerspielreihe, 1995 bis 1997
 Screamer (schwedische Band), schwedische Heavy-Metal-Band
 Screamer (US-amerikanische Band), US-amerikanische Power- und Progressive-Metal-Band

Siehe auch:
 Screamer Radio, ein Internet-Radio-Client
 Screamers (Begriffsklärung)